Oceana (cantora)
Oceana Basílio, modelo e actriz
224 Oceana - um asteroide

Localidades

Oceana (Virgínia Ocidental)
Condado de Oceana

Veja também
Oceano

Desambiguação